Dircks ist der Familienname folgender Personen:
 August Dircks (1806–1871), deutscher Lithograf und Maler
 Grete Dircks (1904–1968) deutsche Bildhauerin und Keramikerin
 Henry Dircks (1806–1873), britischer Ingenieur
 Pieter Dircks (* 1550), niederländischer Geodät

Siehe auch:
 Dirks
 Dierks
 Dirx